Нелюбовь может означать:

Фильмы 
 «Нелюбовь» — фильм Валерия Рубинчика 1991 года.
 «Нелюбовь» — фильм Андрея Звягинцева 2017 года.

Песни 
 «Нелюбовь» — песня группы Гости из будущего.
 «Нелюбовь» — песня Алёны Швец из альбома «Похороните меня за социум».

См. также 
 Это не любовь